UFC on ESPN: Korean Zombie vs. Ige, также известный как UFC on ESPN 25 или UFC Vegas 29 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 19 июня 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Чон Чхан Сон победил Дэна Иге единогласным решением судей. В соглавном бою Сергей Спивак победил Алексея Олейника единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован поединок в полулёгком весе, в котором должны встретиться топовый южнокорейский боец Чон Чхан Сон по кличке "Корейский зомби" и американец Дэн Иге.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы на взвешивании показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Марлон Вера vs. Дейви Грант
 Выступление вечера: Чхве Сын У и Мэтт Браун

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
22 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Алексей Олейник (бывший #15) после поражения на турнире покинул Топ-15 тяжёлого веса;

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN